Вайшля Леонид Игнатьевич (, Петроград, РСФСР- 23 февраля 2013, Санкт-Петербург, Российская Федерация) — российский советский живописец и график, член Санкт-Петербургского Союза художников (до 1992 года — Ленинградской организации Союза художников РСФСР). Народный художник России (2012).

Биография 
Вайшля Леонид Игнатьевич родился 17 июля 1922 года в Петрограде. После окончания средней школы был призван в Красную Армию. В Великую Отечественную войну сражался сапёром на Ленинградском и Волховском фронтах. Был ранен. После выздоровления окончил артиллерийскую и танковую школу. Воевал на 1-м Белорусском фронте. В составе 11 гвардейского танкового корпуса прошёл путь от Сандомира до Берлина. Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2 степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

После демобилизации в 1947—1951 годах учился в Ленинградском художественно-педагогическом училище. В 1953 году поступил на графический факультет Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, занимался у А. Пахомова. Затем перевёлся на живописный факультет, учился у Юрия Непринцева, Александра Романычева, Михаила Платунова, Ивана Степашкина, Иосифа Серебряного. В 1960 году окончил институт по мастерской Ю. Непринцева с присвоением квалификации художника живописи. Дипломная работа — жанровая картина «Вальцовщики».

Участвует в выставках с 1964 года, экспонируя свои работы вместе с произведениями ведущих мастеров изобразительного искусства Ленинграда. Пишет пейзажи, жанровые картины, этюды с натуры. В 1964 году был принят в члены Ленинградского Союза художников. Работал в Доме творчества ленинградских художников Старая Ладога. Автор картин «Набережная Лейтенанта Шмидта» (1959), «Волхов. Ветреный день», «Заготовка льда в колхозе» (обе 1964), «У ручья» (1965), «За околицей» (1967), «Стригуны» (1972), «Весна», «Лесная дорога» (обе 1973), «Весна идёт» (1975), «Апрель», «Лесная опушка», «Осень на Ладоге» (все 1977), «Места заповедные» (1980) и др.

Произведения Л. И. Вайшли находятся в музеях и частных собраниях в России, Бельгии, Голландии, США, Италии, Великобритании, Австрии, Франции и других странах.

Выставки

Примечания

Источники 
 Ленинград. Зональная выставка. — Л: Художник РСФСР, 1965. — с.13.
 Каталог весенней выставки произведений ленинградских художников 1965 года. — Л: Художник РСФСР, 1970. — с.10.
 Весенняя выставка произведений ленинградских художников. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1974. — с.6.
 Наш современник. Зональная выставка произведений ленинградских художников 1975 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1980. — с.13.
 Изобразительное искусство Ленинграда. Каталог выставки. — Л: Художник РСФСР, 1976. — с.16.
 Выставка произведений ленинградских художников, посвящённая 60-летию Великого Октября. — Л: Художник РСФСР, 1982. — с.12.
 Справочник членов Союза художников СССР. Том 1. — М: Советский художник, 1979. — с.171.
 Зональная выставка произведений ленинградских художников 1980 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1983. — с.11.
 Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. — Л: Художник РСФСР, 1987. — с.21.
 Связь времён. 1932—1997. Художники — члены Санкт — Петербургского Союза художников России. Каталог выставки. — Санкт — Петербург: ЦВЗ «Манеж», 1997. — с.284.
 Matthew Cullerne Bown. A Dictionary of Twentieth Century Russian And Soviet Painters. 1900 — 1980s. — London: Izomar Limited, 1998.
 Мы помним… Художники, искусствоведы — участники Великой Отечественной войны. — М: Союз художников России, 2000. — с.58.
 Художники — городу. Выставка к 70-летию Санкт-Петербургского Союза художников. Каталог. — Санкт-Петербург: Петрополь, 2003. — с.179.
 Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — Санкт-Петербург: НП-Принт, 2007. — с.400, 403, 406, 407. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. — Санкт Петербург: «Первоцвет», 2007. — с.73.
 Участникам Второй мировой и Великой Отечественной войны посвящается… Альбом-каталог. — Санкт-Петербург, 2010. — с.26-29.
 Левандовский, С. Н. Вайшля Леонид Игнатьевич //Страницы памяти. Справочно-биографический сборник. 1941-1945. Художники Санкт-Петербургского (Ленинградского) Союза художников — ветераны Великой Отечественной войны. Кн.1. СПб: Петрополис, 2014. С.166-167.

См. также 

 Изобразительное искусство Ленинграда
 Список живописцев Ленинградского Союза художников
 Ленинградский Союз художников
 Дом Творчества художников «Старая Ладога»

Сапёры Великой Отечественной войны
Художники СССР
Члены Союза художников СССР
Художники-пейзажисты России
Художники Санкт-Петербурга
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Члены Санкт-Петербургского Союза художников